Sexy Sadie, canzone dei Beatles
 Sexy Sadie, gruppo musicale spagnolo